Tolna může být:
Tolna (župa) – župa v Maďarsku
Tolna (město) – město v Maďarsku
Tolna (USA) – vesnice v Severní Dakotě v USA
Taľne – město na Ukrajině, jehož název v jidiš je Tolna
Tolna (rod) – rod nočních motýlů z čeledi Noctuidae